Miles Smiles é um álbum de Miles Davis.

Álbuns de 1967
Álbuns de Miles Davis